

Letteratura 
 Darkness Visible – romanzo di Norman Lewis del 1960
L'oscuro visibile (Darkness Visible) – romanzo di William Golding del 1979
Un'oscurità trasparente (Darkness Visible) – libro autobiografico di William Styron del 1990

Musica 
 Darkness Visible – album dei Sacred Oath del 2007

Televisione 
 Hercules contro i vampiri (Darkness Visible) – episodio della sesta stagione di Hercules
 Un paese al buio (Darkness Visible) – episodio della seconda stagione di Nikita